Змагання з плавання на дистанції 400 метрів вільним стилем серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 2 серпня і складались з попередніх запливів та фіналу.

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Під час змагань встановлено такі рекорди:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 11:03.

Фінал

Фінал відбувся о 18:23.

Примітки 

400 метрів вільним стилем (жінки)